Сандер, Иоганнес:
  (род. 1936) — немецкий врач.
  (1455—1544) — немецкий юрист, нотариус в Римской Роте.